Anglès puede referirse a: 

 El municipio español de Anglés (oficialmente y en catalán Anglès), en la provincia de Gerona.
 La comuna francesa de Anglès, en el departamento de Tarn.